Гекони круглопалі (Sphaerodactylus) — рід геконів з родини Sphaerodactylidae. Має 96 видів.

Опис 
Це невеличкі гекони довжиною від 1,6 до 8 см. Колір шкіри сірувато—коричневий або червонуватий з темними поперечними або поздовжніми смугами. Також присутні світлі або темні плямочки та цяточки. Зіниці круглі на відміну від інших родів геконів. У круглопалих геконів голова сплюснута та витягнута на кшталт дзьоба, луска з великими чіткими поздовжніми реберцями. Пальці у них короткі та прямі із закругленими розширеними пластинками. кігті слабко розвинуті. Хребці напередвогнуті, очі не мають рухомих повік, захищені щільною прозорою оболонкою.

Спосіб життя 
Полюбляють лісову місцину, сухі галявини, часто зустрічаються на плантаціях тропічних культур, біля узбережжя. Активні вночі. Харчуються переважно мурахами та термітами.

Це яйцекладні гекони. Відкладають під корою, у щілинах, кинутих термітниках 1 яйце до 6 мм у діаметрі.

Розповсюдження 
Мешкають у Північній та Південній Америці.

Види

Джерела 
 Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3—є вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2002. — 622 с.: іл.
 Pennsylvania State University (2001). World's Smallest Lizard Discovered in the Caribbean. Accessed 26 January 2009.

Sphaerodactylidae